Kövesd (rom. Cuieşd) falu, Románia, Bihar megye
 Kövesd puszta, Tolna megye, Bátaszék mellett
 Kövesd, középkori település Aszófő mellett

 Ágotakövesd (rom. Coveş, ném. Kabisch) falu, Románia, Szeben megye
 Balatonkövesd, Csopak része, Veszprém megye
 Beregkövesd (ukr. Камьянське), Ukrajna, Kárpátalja, Ilosvai járás
 Erdőkövesd község, Heves megye
 Garamkövesd (szk. Kamenica nad Hronom) község, Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
 Kiskövesd (szk. Malý Kamenec) község, Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
 Maroskövesd (rom.  Pietriş), Románia, Maros megye
 Mezőkövesd város, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Nagykövesd (szk. Veľký Kamenec) község, Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
 Nógrádkövesd község, Nógrád megye
 Rábakövesd, középkori település Jákfa mellett
 Sopronkövesd (ném. Gissing) község, Győr-Moson-Sopron megye
 Székelykövesd (1899-ig Mező-Kövesd, rom. Cuieşd) falu, Románia, Maros megye
 Szilágykövesd (rom. Chiesd) falu, Románia, Szilágy megye
 Temeskövesd (rom. Cuveşdia), Románia, Arad megye
 Villánykövesd község, Baranya megye

Chiojdu eredeti neve, Románia, Bodza megye
Starchiojd eredeti neve, Románia, Prahova megye